Hidrofobia puede hacer referencia a:
 Hidrofobia: horror al agua, síntoma característico que suelen tener quienes padecen de rabia por haber sido mordidos por animales rabiosos.
 Rabia: enfermedad infecciosa transmisible del sistema nervioso, producida por un virus que provoca una encefalitis aguda que puede ser fatal.
 Acuafobia: miedo irracional y enfermizo al agua o a nadar.
 Hidrófobo: cualquier sustancia que es repelida por el agua o que no se puede mezclar con ella, como el aceite.